Castello Sforzesco – castello di Milano, in Lombardia
 Castello Sforzesco – castello di Vigevano, in Lombardia
 Castello Sforzesco di Galliate – castello di Galliate, in Piemonte
 Rocca Sforzesca di Imola – castello di Imola, in Emilia-Romagna